Kiessler ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Kiessler (* 1944), deutscher Redakteur
 Uwe Kiessler (* 1937), deutscher Architekt und Professor an der TU München

Siehe auch: 
 Kießler
 Kiesler